Пильчин — русская фамилия. Известные носители:

 Пильчин, Виктор Владимирович (1940—2004) — яхтсмен, тренер по парусному спорту.
 Пильчин, Юрий Владимирович (1937—2012) — яхтсмен, главный тренер сборной СССР по парусному спорту.